Горње Кречане може бити:

 Горње Кречане (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Горње Кречане (Модрича), насељено мјесто у општини Модрича, Република Српска, БиХ